Brazil – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Brazil (ang. Brazil Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Brazil – film Terry’ego Gilliama (1985)